Ballast bezeichnet
in der Luft- und Seefahrt eine wertlose Fracht für die Stabilisierung eines Fahrzeuges, siehe Ballast
in der Brennstoff- und Feuerungstechnik die nicht-brennbaren Bestandteile eines Brennstoffes, siehe Ballastkohle
in der Ernährungswissenschaft unverdauliche Nahrungsbestandteile, siehe Ballaststoff
in der Funktechnik eine künstliche Antenne zur störungsarmen Erprobung von Sendern und Endstufen 
in der Elektronik Vorschaltgeräte bzw. Transformatoren (z. B. für Gasentladungslampen)
Thomas Ballast (* 1962), einen deutschen Krankenkassenmanager
Gegengewichte insbesondere auf Fahrzeugen, siehe Gegengewicht (Mechanik)